Huta Nauli (Dolok Masihul), een plaats in Indonesië
Huta Nauli (Ranto Baek), een plaats in Indonesië